Algoa – asteroide
Algoa Bay – baia del Sudafrica su cui si affaccia Port Elizabeth
Algoa – comunità non incorporata della Contea di Galveston in Texas